Градашница може бити:

 Градашница (Пирот), насељено место у општини Пирот;
 Градашница (Лесковац), насељено место града Лесковца;
 Градашница (Мајданпек), заселак Голубиња код Доњег Милановца у општини Мајданпек

или

 Градашница (река), река у Источној Србији
 Градашница локалитет у режиму заштите -{I}- степена
 Градашница, пећина у Источној Србији
 Градашничанска река